The Eras Tour (стилизовано као Taylor Swift | The Eras Tour) је предстојећа шеста концертна турнеја америчке кантауторке Тејлор Свифт. Пошто због пандемије ковида 19 није одржала планиране турнеје и представила албуме Lover  (2019), Folklore (2020) и Evermore (2020), Тејлор је одлучила да на овој турнеји представи све своје албуме односно музичке ере укључујући и свој последњи албум, Midnights.

Ово је њена друга турнеја, након која ће се у потпуности одржати само на стадионима и прва велика концертна турнеја након што је напустила издавачку кућу Биг Машин Рекордс.

До сада су објављени датуми за 52 концерата који ће се одржати у Сједињеним Америчким Државама, док се  објављивање интернацоналних датума још увек очекује.

Позадина 
Како би промовисала свој шести албум Reputation, Тејлор Свифт је одржала своју пету концертну турнеју 2018. године под називом Reputation Stadium Tour. Због пандемије ковида 19 која је почела почетком 2020. године, Тејлор је отказала своју шесту турнеју како би промовисала седми албум, Lover. Назив отказане турнеје био је -{Lover Fest}-. Након тога Тејлор је објавила још три студијска албума, Folklore  (2020), Evermore (2020) и Midnights (2022). Додатно, објавила је и реиздања својих старијих албума, -{Fearless (Taylor's Version)}- и -{Red (Taylor's Version)}-. 

У данима пре објављивања албума -{Midnights}-, 18. октобра 2022. британски сајт Тејлор Свифт је индиректно потврдио да ће она ускоро отићи на турнеју. У телевизијској емисији Вечерњи шоу са Џимијем Фалоном, где је једна од гошћи била и Тејлор, изјавила је да би требало да оде на турнеју и да ће то урадити када дође време за то. У шоу Грејама Нортона је изјавила да ће се турнеја одржати ускоро.

1. новембра 2022. године Тејлор Свифт је потврдила у јутарњој емисији Добро јутро Америко али и на друштвеним мрежама да ће назив њене шесте концертне турнеје бити -{The Eras Tour}-. Турнеју је описала као „путовање кроз музичке ере (њене) каријере”. Ова турнеје представља њену прву после паузе од пет година. Према до сада објављенм концертима, датум почетка турнеје биће у 17. марта 2023. у Глендејлу у Аризони, а завршетак 9. августа 2023. у Инглвуду у Калифорнији. Предизвођачи на турнеји су Парамор, Гејл, Хаим, Фиби Бриџерс, -{Beabadoobee}-, -{Girl in Red}-, Муна, Грејси Ејбрамс и Овен. У почетку је било објављено 27 датума одржавања концерата у 20 градова, али је 4. новембра додато још 8 датума у тим градовима што је укупно 35 концерата. Убрзо је додато још 17 датума концерата што је укупан збир свео на 52 концерата учинивши ову турнеју као њену највећу у Сједињеним Америчким Државама (претходни рекорд је држала њена последња турнеја -{Reputation Stadium Tour}- са 38 концерата). Очекује се да ће се ускоро објавити и датуми концерата у државама ван САД.

Концерти

Извори 

Тејлор Свифт
Концертне турнеје
Музика у 2023.